

Patronyme 

 Alban D'Amours ( -), homme d'affaires québécois ;
 Frédérik D'Amours, réalisateur québécois
 Guy D'Amours (1970- ), médiéviste, écrivain et éditeur ;
 Jean-Claude D'Amours ( -), homme politique canadien ;
 Mathieu d'Amours de Freneuse (1657-1696), seigneur, membre du Conseil souverain de la Nouvelle-France ;
 Réal D’Amours, né à Loretteville (Québec, Canada), journaliste scientifique et conférencier spécialisé en sujets scientifiques et médicaux ;
 Sophie D'Amours, première rectrice de l'Université Laval ;
 Michel D'Amours, scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée connu sous le pseudonyme de Michel Love.

Toponyme
Val-D'Amours est un village du comté de Restigouche, à l'ouest de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Le village a le statut de DSL.